Василий Сычёв:
 Сычёв, Василий Андреевич (1902—1959) — советский политработник, генерал-лейтенант. 
 Сычёв, Василий Егорович (1921—2002) — Герой Советского Союза.